Muhanga kan avse:

 Muhanga, Burundi – kommun
 Muhanga, Rwanda – stad, tidigare kallad Gitarama